Corwin (Ohio), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Corwin H. Taylor (1905-1992), Amerikaans componist
 Jeff Corwin (1967), Amerikaans bioloog